Setiawan ist der Familienname folgender Personen:

 Denny Setiawan (* 1980), indonesischer Badmintonspieler
 Erik Setiawan (* 1983), indonesischer Fußballer
 Hendra Setiawan (* 1984), indonesischer Badmintonspieler